Molinero puede hacer referencia a:

 La persona que se encargaba de gestionar un molino.
 Pico Molinero, montaña de la Sierra de Gádor, en la provincia de Almería (España).
 Francisco Molinero Calderón, futbolista español.
 Justo Molinero, locutor de radio.
 Salvador Molinero, empresario y actor Conocido como Salva Molinero
 Molinero, el caballo de Hernan Cortes.

Apellidos relacionados 
 Molina
 Meunier, en francés;
 Miller, en inglés;
 Müller, en alemán;
 Mjölnare, en suedois.